Västerhället kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerhället, Sibbo, Nyland, 
 Västerhället, Lovisa, Nyland,

Se även
Västerhällen
Österhället

Robotskapade Finlandförgreningar